Het WTA-tennistoernooi van Gstaad (officieel Ladies Championship Gstaad) van 2018 vond plaats van maandag 16 tot en met zondag 22 juli 2018 in de Zwitserse plaats Gstaad. Het was de 30e editie van het toer­nooi sinds het begin van het open tijdperk. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Kiki Bertens besloot haar titel niet te komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Française Alizé Cornet won het toernooi. In de finale versloeg zij de Luxemburgse Mandy Minella in twee sets. Cornet wist het toernooi van Gstaad voor het eerst in haar carrière te winnen. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste van 2018. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Kiki Bertens en Johanna Larsson had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Larsson speelde samen met Eugenie Bouchard – zij kwamen niet verder dan de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Alexa Guarachi en Desirae Krawczyk won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste duo Lara Arruabarrena en Timea Bacsinszky. Het was voor beide dames de eerste WTA-titel.

De Nederlandse Bibiane Schoofs vormde met de Russin Jana Sizikova het vierde reekshoofd – zij bereikten de tweede ronde.

Ook het Nederlandse duo Quirine Lemoine en Eva Wacanno wist de tweede ronde te bereiken.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Gstaad 2018
Gstaad
Sport in Bern (kanton)